Herrarnas -71 kg i judo vid olympiska sommarspelen 1984 avgjordes i Los Angeles.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser

Noter 

Judo vid olympiska sommarspelen 1984